Vila Franca peut désigner :

Brésil 
Vila Franca, quartier de la cité de São Paulo, dans l'État de São Paulo ;

Portugal

Homonymie exacte 
Vila Franca, une des paroisses civiles de la municipalité de Viana do Castelo, située dans le district de Viana do Castelo ;

Homonymie partielle 
Vila Franca da Beira, une des paroisses civiles de la municipalité d'Oliveira do Hospital, située dans le district de Coimbra ;
Vila Franca da Serra, une des paroisses civiles de la municipalité de Gouveia, située dans le district de Guarda ;
Vila Franca das Naves, une des paroisses civiles de la municipalité de Trancoso, située dans le district de Guarda ;
Vila Franca de Xira, cité et municipalité du district de Lisbonne ;
Vila Franca de Xira, une des paroisses civiles de la municipalité de Vila Franca de Xira, à laquelle elle a donné son nom ;
Vila Franca do Campo, ville et municipalité de l'île de São Miguel, dans l'archipel et région autonome des Açores ;
Vila Franca do Campo, îlot situé au sud de l'île de São Miguel, dans l'archipel et région autonome des Açores ;
Vila Franca do Deão, une des paroisses civiles de la municipalité de Guarda, située dans le district de Guarda ;
Vila Franca do Rosário, une des paroisses civiles de la municipalité de Mafra, située dans le district de Lisbonne.